Gruissem bezeichnet:

 Gruissem, ein Stadtteil von Grevenbroich

Gruissem ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Gruissem (* 1987), deutscher Pokerspieler
 Wilhelm Gruissem (* 1952), deutscher Biochemiker und Pflanzenwissenschaftler